Eugénie de Bourbon (née le  à Miami) est une princesse française, aînée des enfants du prétendant légitimiste au trône de France, Louis de Bourbon, dit Louis XX.

Elle bénéficie de la double nationalité,  française et espagnole.

Biographie 
Eugénie est née le  à Miami du prétendant légitimiste au trône de France, Louis de Bourbon, et de son épouse, Marie-Marguerite Vargas Santaella, tous deux porteurs du titre de courtoisie de duc et duchesse d'Anjou. Baptisée à Paris le  en compagnie de ses grands-parents maternels et de sa grand-mère paternelle, Eugénie fait sa première communion le  à la chapelle du monastère des Déchaussées royales, à Madrid. 

Elle est la sœur aînée des jumeaux Louis, dauphin de France et duc de Bourgogne, et Alphonse, duc de Berry, nés le , et est depuis le , la sœur d'Henri, duc de Touraine.

Prénom 
Son prénom vient de celui de son arrière-grand-mère la reine Victoire-Eugénie de Battenberg, épouse du roi Alphonse XIII d’Espagne (considéré comme Alphonse  de France par les légitimistes), et petite-fille de la reine Victoria.

Héritage nobiliaire 
Du fait de la loi salique, composante des lois fondamentales du royaume de France, Eugénie ne peut être elle-même héritière du trône de France. Elle est considérée par les légitimistes comme fille de France et en tant qu'ainée des filles non mariées du roi, elle porte l'appellation de Madame Royale.

Titulature 

Les titres portés par les membres de la maison de Bourbon n'ont pas d'existence juridique sous la République française, et sont donc considérés comme des titres de courtoisie attribués par le chef de maison.

 Depuis le  : Son Altesse Royale, Madame Royale.

Armes 

En tant que « fille de France » non mariée, Eugénie porte les pleines armes de France, d'azur à trois fleurs de lys d'or, sur un écu en losange tel qu'utilisé par les femmes non mariées. Ces armes, selon le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du , sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille.

Ancêtres

Références 
 .
 .
 .

Notes et références

Articles connexes 
 Duché de Franco

Troisième branche légitimiste
Personnalité royaliste française du XXIe siècle
Royaume de France
Bourbon, Eugénie de
Bourbon, Eugénie de